Вуло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 26 км на південь від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 167 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 418,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вулон на сайті французького Національного інституту географії
 Вулон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вулон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вулон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вулон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна